Twilight zone kan avse:

 Twilight zone – gränsen mellan den belysta och den skuggade delen av en himlakropp, se Terminator (astronomi)

TV-serier 
 Twilight Zone (TV-serie) – en amerikansk science fiction-TV-serie 1959–1964
 The Twilight Zone (1985) – amerikansk TV-serie som spelades in 1985-1989
 The Twilight Zone (2002) – amerikansk TV-serie som spelades in 2002-2003
 The Twilight Zone (2019) – amerikansk TV-serie som spelades in 2019-2020

Film 
 Twilight Zone – på gränsen till det okända, film från 1983, producerad av Steven Spielberg

Musik 
 Twilight Zone (Rush) – singel av gruppen Rush (musikgrupp), från 1976
 Twilight Zone (Iron Maiden) – femte singeln av Iron Maiden, från 1981.
 Twilight Zone (Golden Earring) – singel av den holländska gruppen Golden Earring, från 1982.
 Twilight Zone (2 Unlimited) – singel av gruppen 2 Unlimited, från 1992.

Spel 
 Twilight Zone (datorspel) – datorspel släppt 1988.
 Twilight Zone (flipperspel) – flipperspel av Midway släppt april 1993.

Se även 
 Mesopelagiska zonen – kallas havsdjup på 200–1 000 meter där havet övergår till kompakt mörker.